Badminton wurde bei den Südostasienspielen 2011 in Istora Senayan, Jakarta, Indonesien, im November 2011 gespielt. Folgend die Ergebnisse im Herrenteam.

Ergebnisse

1. Runde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Indonesia wins Men's Team Badminton at Sea Games

2011 Herrenteam
Badminton 2011
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Badminton, Herrenteam